Abedal Maleque ibne Maruane — 5.º califa omíada 
Abedal Maleque ibne Rifá Alfami — uale do Egito em 715–717 e 727
Abedal Maleque ibne Catane Alfiri — uale do Alandalus em 732–734 e em 740
Abedal Maleque ibne Omar ibne Maruane — príncipe omíada, vizir, general e governador de Sevilha 
Abedal Maleque ibne Sale — nobre abássida que foi general e governador na Síria e Egito 
Abedal Maleque Almuzafar — filho e sucessor de Almançor como hájibe do Califado De Córdova 
Abu Maruane Abedal Maleque I — sultão saadiano de Marrocos 
Abu Maruane Abedal Maleque II — sultão saadiano de Marrocos 
Abedal Maleque de Marrocos — sultão alauíta de Marrocos 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história